Last of a Dying Breed — чотирнадцятий студійний альбом американського гурту Lynyrd Skynyrd, який був випущений 21 серпня 2012 року.

Композиції 
 Last of a Dyin' Breed — 3:51
 One Day at a Time — 3:46
 Homegrown — 3:41
 Ready to Fly — 5:26
 Mississippi Blood — 2:57
 Good Teacher — 3:07
 Something to Live For — 4:29
 Life's Twisted — 4:33
 Nothing Comes Easy — 4:13
 Honey Hole — 4:35
 Start Livin' Life Again — 4:23

Джерела 
 Last of a Dying Breed  allmusic
 Last of a Dying Breed  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Альбоми Roadrunner Records
Серпень 2012